Vermilion Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Vermilion Township (Illinois) im LaSalle County
 Vermilion Township (Ohio) im Erie County

Siehe auch:
 Vermillion Township